

В 2019 году сборная России принимала участие в отборочном турнире чемпионата Европы.

Матчи

Отборочная стадия XVI чемпионата Европы. Матч группы I 

Таблица после тура

Отборочная стадия XVI чемпионата Европы. Матч группы I 

Таблица после тура

Неофициальный товарищеский матч

Отборочная стадия XVI чемпионата Европы. Матч группы I 

Таблица после тура

Отборочная стадия XVI чемпионата Европы. Матч группы I 

Таблица после тура

Отборочная стадия XVI чемпионата Европы. Матч группы I 

Таблица после тура

Отборочная стадия XVI чемпионата Европы. Матч группы I 

Таблица после тура

Отборочная стадия XVI чемпионата Европы. Матч группы I 

Таблица после тура

Отборочная стадия XVI чемпионата Европы. Матч группы I 

Таблица после тура

Отборочная стадия XVI чемпионата Европы. Матч группы I 

Таблица после тура

Отборочная стадия XVI чемпионата Европы. Матч группы I 

Таблица после тура

Примечания

Ссылки 
 Сборная России' 2019 на сайте rusteam.permian.ru

2019